Die Welsh Premier Football League 2008/09 war die 17. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 2008 und endete am 25. April 2009.

Meister wurde Rhyl FC. Caernarfon Town stieg als einzige Mannschaft in die Cymru Alliance, die zweithöchste walisische Fußballliga ab.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09